

Морганвілл — місто, штат Канзас
 Морганвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі